Свинка:
 Свинка — болезнь, эпидемический паротит.
 Свинка — польский шляхетский герб.
 «Свинка Пеппа» — британский мультсериал.
 «Свинка Свинка» — эпизод телесериала «Американская история ужасов».
 «Подопытная свинка» — серия фильмов.
 Мокрица-свинка — вид мокриц.
 Свинки — род грызунов, включающий морскую свинку.
 Свинка — до 1964 г. название деревни Малиновая в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Реки 
 Свинка (приток Горнада) — река в Словакии, приток Горнада.
 Свинка (приток Замглая) — река в Черниговской области Украины, приток Замглая<noinclude>
 Свинка (приток Кулунды) — река в Алтайском крае, приток Кулунды.
 Свинка (приток Оки) — река в Тульской области России, приток Оки.
 Свинка (приток Полосни) — река в Московской области, приток Полосни.
 Свинка (приток Сожа) — река в Могилёвской области, приток Сожа.
 Свинка (приток Чёрной Холуницы) — река в Кировской области, приток Чёрной Холуницы.

См. также